Чемпионат Туркменистана по футболу 2016 () — 24-й чемпионат Туркменистана по футболу среди команд высшей лиги.

В борьбе за первенство старт взяли 10 команд. Игры прошли в 4 круга. Чемпионский титул защитил ашхабадский «Алтын Асыр».

Участники 
Сезон начался 4 марта и закончился в декабре 2016 года. В чемпионате принимали участие 10 команд. Из первой лиги Туркменистана по итогам 2015 года квалифицировался «Копетдаг». В межсезонье был расформирован футбольный клуб «Хазына», поэтому «Туран» сохранил место в элите.

4 команды представляли Ашхабад — «Алтын Асыр», «Ашхабад», «Едиген» и «Копетдаг». «Балкан» (Балканабад) и «Шагадам» (Туркменбашы) представляли Балканский велаят, «Мерв» и «Энергетик» представляли Марыйский велаят, по одной команде — «Ахал» и «Дашогуз», выставили Ахалский и Дашогузский велаят.

Региональное распределение

Составы

Турнирная таблица

См. также 
 Суперкубок Туркмении 2016
 Кубок Туркмении 2016

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Туркменистана на Soccerway

2016
Туркменистан
Спорт в Туркменистане в 2016 году